Walter Raleigh kan syfta på:

 Walter Raleigh (omkring 1554–1618), engelsk författare och upptäcktsresande
 Walter Raleigh (1586–1646), engelsk präst
 Walter Raleigh (1861–1922), engelsk filolog